HMS Göta Rike kan syfta på:

* – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1684
 – linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1685